L'Équinoxe est une soirée annuelle, organisée par des étudiants de l'École centrale Paris, généralement au mois de janvier. C'est l'une des plus importantes soirées étudiantes de la région parisienne, de par son histoire, son nombre de participants (plus de ) et sa line-up souvent remarquable pour une soirée étudiante.

Histoire

Gala de l'école 
Il a été créé à la fin du . Le Gala de l'école est historiquement très lié à la soirée Équinoxe.

Lors de l'édition 1969 il accueille le groupe Led Zeppelin et marque ainsi le début de la présence d'artistes très connus, avec par exemple les Gipsy Kings en 1988.

En 1989 la gala adopte pour la première fois le nom d'Équinoxe.

Équinoxe - Gala Centrale Paris 
Le gala de l'école centrale a beaucoup évolué à partir de la fin du , notamment en s'ouvrant aux extérieurs puis en migrant du campus de l'école à Châtenay-Malabry vers la salle de l'Équinoxe-Palmeraie en 2010.

En parallèle se développe une soirée de prestige, réservée aux étudiants de l'école.

L'Équinoxe 2014 accueille notamment Martin Garrix, Bakermat et Brodinski le . Plus de  personnes sont présentes.

L'Équinoxe 2015 se déroule le  et accueille notamment New World Sound, Breakbot et Naxxos. À la suite des attentats de Paris la tenue de la traditionnelle parade de communication n'a pas pu être assurée.

Dans une optique de renouvellement l’Équinoxe 2016 se déroule au Wanderlust, dans une ambiance plus intimiste. Elle accueille Kungs, Jabberwocky et Shadow Child.

Équinoxe 
Ces transformations ont eu pour effet d'écarter grandement la soirée de la définition couramment admise d'un gala, ce qui a entraîné le renommage de la soirée, pour garder seulement le nom Équinoxe.

La soirée de prestige prend alors le nom qui lui correspond et devient le Gala de l'école centrale.

Organisation 

L'Équinoxe est organisée par l'association du Gala Equinoxe. Elle est constituée d'une équipe d'environ cinquante étudiants de l'École Centrale Paris, dont une vingtaine d'étudiants de deuxième année qui encadrent une trentaine d'étudiants de première année.

L'organisation commence dès la fin de l'édition précédente, et s'accélère à partir du mois de septembre avec la rentrée des étudiants sur le campus de Chatenay-Malabry.

Particularités

Tremplin Rock et Électro 
Le tremplin rock permettait à des groupes amateurs de se faire connaître en jouant à la Palmeraie, une salle plus petite qui fait partie du complexe de l'Équinoxe-Palmeraie. Depuis l'édition de 2014, le tremplin Rock a cédé sa place au tremplin électro destiné à des DJ semi-professionnels.

Bars à thème 
De nombreux bars à thème étaient tenus par des étudiants de l'école, notamment pour représenter leurs associations.

Notes et références 

Vie étudiante
Folklore étudiant